Ионова — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
  (1899—1980) — финская художница.
 Ионова, Александра Олеговна (род. 1976) — российская артистка, лауреатка премии «Золотой софит».
 Ионова, Елена Евгеньевна (род. 1958) — российская певица оперы и оперетты.
 Ионова, Мария Алексеевна (в замужестве — Фёдорова; 1859—1934) — русская художница.
 Ионова, Мария Николаевна (род. 1978) — народный депутат Украины VII и VIII созыва.
 Ионова, Наталья Ильинична (сценический псевдоним Глюк’oZa; род. 1986) — российская поп-певица, актриса, телеведущая.

 Андросова-Ионова, Мария Николаевна (1864—1941) — автор и исполнительница якутского эпоса олонхо, фольклорист.